Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2008 vond plaats van 7 tot en met 13 juli 2008 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Italiaanse Sara Errani won zowel het enkel- als het dubbelspeltoernooi. In beide disciplines was het haar eerste WTA-titel.

Enkelspel 
Titelhoudster Ágnes Szávay was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Flavia Pennetta bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Sara Errani uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Oekraïense Marija Koryttseva in twee sets. Errani wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 22.900 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was de nummer zes op de plaatsingslijst. Zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Alle geplaatste teams bereikten de halve finales.

Van de titelhoudsters Marija Koryttseva en Darija Koestova had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Koryttseva speelde samen met Galina Voskobojeva – dit team was het eerste reekshoofd. In de halve finale verloren zij van de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Sara Errani en Nuria Llagostera Vives won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Russische koppel Alla Koedrjavtseva en Anastasija Pavljoetsjenkova in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Llagostera Vives had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Errani geen.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Hsieh Su-wei uit Taiwan. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2008
Palermo